Antoni Ostrowski ist der Name folgender Personen:

* Antoni Jan Ostrowski (1782–1845), polnischer Adliger 
 Antoni Kazimierz Ostrowski (1713–1784), Erzbischof von Gnesen